Serafí Pitarra, pseudònim de Frederic Soler i Hubert, dramaturg, poeta i empresari teatral.
 pitarra, sinònim de paparra, àcar paràsit.